Maria Cunitz lub Maria Kunicka (inne wersje nazwiska: Cunitia, Cunitiae, Kunicia, Kunic) – śląska astronom.
 Cunitz – krater na planecie Wenus, nazwany na cześć Marii Cunitz